Wagenbreth ist der Familienname folgender Personen: 

 Erich Wagenbreth (1905–1955), deutscher Politiker (SED)
 Henning Wagenbreth (* 1962), deutscher Grafiker
 Horst Wagenbreth (1922–2010), deutscher Fußballspieler
 Otfried Wagenbreth (1927–2017), deutscher Geologe und Montanhistoriker
 Rolf Wagenbreth (* 1929), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR

Siehe auch:

 Wagenbrett